I'll Go Crazy – singolo di James Brown del 1960
I'll Go Crazy – album dei New Dada del 1966